Snooki i JWoww (ang. Snooki & Jwoww, czasami tłumaczone jako Snooki & JWoww lub Snooki & JWOWW) – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 21 czerwca 2012 roku na antenie MTV, zaś w Polsce pojawił się 16 września 2012 roku w MTV Polska. Jest to spin-off programu reality show Ekipa z New Jersey, w której występują Nicole "Snooki" Polizzi i Jennifer "JWoww" Farley.

3 sierpnia 2012 roku MTV potwierdził, że powstanie 2 sezon. Premierowy odcinek drugiego sezonu został wyemitowany 8 stycznia 2013 roku na antenie MTV i tym samym odcinki stały się dłuższe (60 minut).

Dnia 25 kwietnia 2013 roku stacja MTV ogłosiła, że powstanie 3 sezon. Premiera trzeciego sezonu została wyemitowana 22 października 2013 roku i powrócono do odcinka trwającego po 30 minut.

Dnia 24 kwietnia 2014 roku stacja MTV ogłosiła, że powstanie czwarty ostatni sezon programu. Premiera czwartego, ostatniego sezonu została wyemitowana 5 listopada 2014 roku i tym samym odcinki ponownie stały się dłuższe o 60 minut. Ostatni odcinek programu został wyemitowany 4 lutego 2015 roku.

Opis programu 
Program opowiada o Nicole "Snooki" Polizzi i Jennifer "JWoww" Farley, bohaterek znanych z programu reality show Ekipa z New Jersey, które postanowiły rozpocząć nowy etap swojego życia i skosztować dorosłości. Związek JWoww z Rogerem staje się poważniejszy, Snooki natomiast zaręczyła się, a w dodatku okazuje się, że zaszła w ciążę.

Bohaterowie

Główne 
 Nicole "Snooki" Polizzi
 Jennifer "JWoww" Farley

Drugoplanowi 
 Jionni LaValle – mąż Snooki. Jionni i Snooki zaręczyli się przed wyemitowaniem pierwszego sezonu.
 Roger Matthews – narzeczony JWoww. Roger i JWoww zaręczyli się w dziewiątym odcinku drugiego sezonu ("Taking the Plunge").
 Lorenzo LaValle – syn Snooki i Jionni'ego.
 Meilani Mathews – córka JWoww i Rogera.
 Giovanna LaValle – córka Snooki i Jionni'ego.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
MTV